Руайдри́ () — мужское имя гэльского происхождения. Известные носители:
 Руайдри мак Фаэлайн — король Лейнстера (776—785)
 Руайдри уа Кананнайн — правитель Кенел Конайлл (до 950)
 Руайдри на Сайде Буйде — король Коннахта (1087—1092)
 Руайдри Уа Конхобайр — последний верховный король Ирландии (1168—1198)
 Руайдри О’Конхобайр — лорд Коннахта (1309—1310)
 Руайдри мак Тайрделбах О’Конхобайр — лорд Коннахта (1368—1384)
 Руайдри О’Флайтбеартайг (1629—1716/1718) — ирландский историк